Chiesa dei Disciplini – Ardesio (Bg)
 Chiesa dei Disciplini Bianchi – Asola (Mn)
 Chiesa dei Disciplini – Barbariga (Bs)
 Chiesa dei Disciplini – Borno (Bs)
 Chiesa dei Disciplini – Calvisano (Bs)
 Chiesa dei Disciplini – Castel Goffredo (Mn)
 Chiesa dei Disciplini – Castiglione delle Stiviere (Mn)
 Chiesa dei Disciplini – Clusone (Bg)
 Chiesa dei Disciplini – Montecchio (Bs) 
 Chiesa dei Disciplini – Orzivecchi (Bs)
 Chiesa dei Disciplini – Remedello (Bs)
 Chiesa dei Disciplini – Riva del Garda (Tn)
 Chiesa dei Disciplini – Rovetta (Bg)